Єнджей Потоцький () означає:

 Єнджей Потоцький (ротмістр)
 Єнджей Потоцький (кам'янецький каштелян)
 Єнджей Потоцький (гетьман)

Див. також 
 Анджей Потоцький
 Єнджей